C.Z.Tang kan som auktorsförkortning betyda:

 Chen Zi Tang
 Chen Zhen Zi Tang

Robotskapade auktorsförkortningar